Colonești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Colonești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Colonești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt